Десантные корабли типа «Т-101» ( (第百一号型輸送艦, Даи 101 го-гата Юсокан или СКД - сенша кайгун дизель) — японские танкодесантные корабли Второй мировой войны.

История 

Проект танкодесантных кораблей типа СК подготовлен во второй половине 1943 года. По требованию Генерального штаба японского флота они должны были превзойти десантные корабли типа SS-1, недостаточно быстроходные для операций при господстве американцев в воздухе.

Проект танкодесантного корабля типа Т-101 был попыткой примирить интересы армии и флота. Традиционное у японцев желание иметь высокую скорость корабля требовало установки паровых турбин. Ими планировали оборудовать 50 флотских и 28 армейских кораблей. Но в связи с недостатком паровых турбин и особенно редукторов для них для получения оптимальной скорости вращения гребных винтов японцы поставили на шести десантных кораблях для флота дизельные двигатели. (Внешне они выделялись более короткой и широкой дымовой трубой в отличие от более тонкой и высокой спаренной из двух дымоходов на турбинных.) Скорость дизельных кораблей типа Т101 уменьшилась с 16 до 13,5 узла. Сильное зенитное вооружение (одно  и шесть 25-мм зенитных пушек) с 1944 года увеличили до 22 стволов. Большая часть судов погибла в боях, не поучаствовав ни в одной десантной операции.

Танкодесантные корабли получились похожи на американских одноклассников типа , но были меньше и быстроходнее. Было подготовлено два варианта проекта, различавшихся энергетическими установками — на судах типа СКД-Т101 была трехвальная дизельная, а на СКТ — Т103 — одновальная паротурбинная.

Паротурбинная силовая установка обеспечивала большую на 2,5 узла скорость, но дизельные корабли типа Т-101 имели увеличенный объем помещений для десантников. В остальном дизельные и паротурбинные корабли походили, разве что дизельные имели немного большую дальность плавания, внешне их можно различить по форме дымовой трубы — на типе Т101-СКД она ниже и шире, а на СКT-Т103 — выше, уже из двух дымоходов один за другим и ближе к надстройке.

Высадка десанта на них через откидную носовую аппарель. Для повышения прочности корпуса киль в носу был двойным, но опыт эксплуатации первых танкодесантных кораблей потребовал укрепления корпуса.

Всего промышленность построила шесть кораблей типа Т-101 — СКД и 67 — типа Т-103 — СКT, заказы еще на 27 СКД отменили в конце 1944-го — начале 1945 года.

В мае 1944 года добавили 1х2 25-мм автоматическую установку и 12 глубинных бомб. С сентября 1944 года количество 25-мм стволов достигло 21 (2х3, 2х2 и 11х1).

В ходе войны погибло 5 кораблей: Т-101 (28 октября 1944), Т-102 (26 октября 1944), Т-127 (24 сентября 1944), Т-128 (4 июня 1944) и Т-150 (27 июля 1944).

Характеристики 

Водоизмещение — 950 т (стандартное), 994 т (нормальное);

Размеры — длина 72 м по ватерлинии (80.5 м максимальная), ширина 9,1 м, осадка 2,9 м;

Двигатели — 3 дизеля, 1200 л.с.;

Скорость — 13,5 узлов;

Дальность плавания — 3000 миль при скорости 13,5 узлов;

Экипаж — 90 человек;

Вооружение — 1 76-мм зенитная пушка, 2х3 25-мм пушки; с сентября 1944 года до 21 25-мм ствола (2х3, 2х2 и 11х1) и 12 ГБ;

Десант — 218 т груза или 320 десантников или 5 15-тонных танков или 67 т груза и 120 десантников.

Примечания

Литература 
 В.Дашьян. Корабли Второй мировой войны. ВМС Японии. Часть 2
 В. Кофман. "Флот несостоявшихся вторжений". "Моделист-конструктор" 1997 3
 Rekishi Gunzo, History of the Pacific War Vol. 51, "The truth histories of the Imperial Japanese Vessels Part.2", Gakken (Япония), 2005, ISBN 4-05-604083-4.

Ссылки 
 Амфибийные корабли. В.Дашьян Корабли Второй мировой войны. ВМС Японии. Часть 2
 "Флот несостоявшихся вторжений". "Моделист-конструктор" 1997 3
 Stories and Battle Histories of the IJN's T.101 Class Landing Ship Tanks (Истории танкодесантных кораблей японского императорского флота типа T. 101)
 Stories and Battle Histories of the IJN's T.101 Class Landing Ship Tank (История и характеристики танкодесантных кораблей японского императорского императорского флота типа T. 101)
 IJN T.101 Class Landing Ship Tank (История танкодесантного корабля японского императорского императорского флота T. 101)
 Rekishi Gunzo, History of the Pacific War Vol. 51, "The truth histories of the Imperial Japanese Vessels Part.2", Gakken (Япония), 2005 (Истории судов японского императорского флота. Часть 2)

Десантные корабли Японии
Корабли Японии периода Второй мировой войны